Voices (1973), een Britse horrorfilm uit 1973 onder regie van Kevin Billington
Voices (1979), een Amerikaanse dramafilm uit 1979 onder regie van Robert Markowitz
Voices (2007), de Engelstalige titel van de Zuid-Koreaanse horrorfilm Du saram-yida uit 2007, aka Someone Behind You
Voices (Vangelis), een studioalbum van muzikant Vangelis uit 1995
Los Angeles, The Voices, een Nederlandse zanggroep
Voices (Lake)